Préchac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Préchac, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Préchac, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Préchac, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,